kontrolni panel
panel-rasprava, panel-diskusija
fotonaponski panel
solarni panel
fasadni panel
PV panel
traka sa zadaćama (eng. task panel)
svjetlosni panel
pano